Матмусаев:
 Матмусаев, Азимжон — председатель Ошского облисполкома.
 Матмусаев, Юнусали — Герой социалистического труда. Бригадир полеводческой бригады колхоза «Социализм» Кувинского района Ферганской области.
 Матмусаев, Шакирджан Чаманович - депутат Олий Мажлиса Узбекистана (2000—2005)